Алекса́ндр Алекса́ндрович Шевче́нко: Шевченко, Александр Александрович (1961—2022) — советский и российский певец, продюсер, музыкант, композитор.
 Шевченко, Александр Александрович (род. 1967) — начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России (2009—2019).
 Шевченко, Александр Александрович (1919—1989) — бригадир бригады проходчиков, Герой Социалистического Труда.